Родт, Максимилиан Кристоф фон — епископ Констанца с 1775 по 1800 годы
 Родт, Марквард Рудольф фон — епископ Констанца с 1689 по 1704 годы
 Родт, Франц Конрад фон — епископ Констанца с 1750 по 1775 годы, кардинал